Het seizoen 1966/1967 was het tweede jaar in het bestaan van de Nederlandse voetbalclub FC Twente. De ploeg uit Enschede kwam uit in de Eredivisie 1966/67 en de KNVB beker 1966/67. In het voorgaande seizoen, het eerste nadat de club was ontstaan na een fusie van Sportclub Enschede en Enschedese Boys, was Twente elfde geworden.

Selectie 
De 40-jarige Kees Rijvers werd aangetrokken als nieuwe trainer. Hij was de opvolger van Friedrich Donenfeld en kreeg de opdracht te bouwen aan een nieuw team. Rijvers investeerde aanvankelijk vooral in talentvolle jonge spelers. Epi Drost (20) kwam over van SC Heracles en Theo Pahlplatz (19) en Jan Jeuring (18) werden overgenomen van respectievelijk Quick '20 en Sportclub Enschede. Van OFK Beograd kwam keeper Zoran Mišić naar Twente. In december 1966 volgde een tweede speler van deze club: 26-voudig international Paja Samardžić. Van de selectie uit het voorgaande seizoen mochten verschillende spelers vertrekken.

Speler Spitz Kohn werd tijdens het seizoen tevens assistent-trainer onder Rijvers.

Seizoensverloop 
De wisseling van trainer en wijzigingen in het team leidden nog niet meteen tot succes: FC Twente eindigde het seizoen als dertiende. Van de 34 wedstrijden werden er negen gewonnen, elf gelijkgespeeld en veertien verloren. Tegen de toppers Ajax en Feijenoord werd thuis gelijkgespeeld, maar uit in beide gevallen fors verloren. Een opmerkelijke uitslag had de laatste wedstrijd van het seizoen, thuis tegen DOS werd het 7-4.

Jan Jeuring werd voor de eerste keer in zijn carrière clubtopscorer, met tien doelpunten. Theo Pahlplatz en Paja Samardžić volgden met zeven doelpunten.

In de KNVB beker werd in de eerste ronde verloren van RCH.

Wedstrijdstatistieken

Eredivisie 1966/67

KNVB beker 1966/67

Spelersstatistieken 

Vertrokken: Henny Ardesch (ADO), Ned Bulatović (NEC), Gerrit Gusman (??), Henk de Heus (??), Heinz Höher (VfL Bochum), Gerrit Klein Poelhuis (amateurs), Piet Lagarde (gestopt), Rob Lagarde (??), Johan Langkamp (??), Gyula Nemes (MVV), Johan Plageman (DOS), Hans Roordink (SC Heracles), Bertus van Zoeren (??)

Nieuwe spelers: Johan Beekman (PH Almelo), Epi Drost (SC Heracles), Fred Eppink (jeugd), Jan Jeuring (Sportclub Enschede), Zoran Mišić (OFK Beograd), Theo Pahlplatz (Quick '20), Paja Samardžić (OFK Beograd)

FC Twente naar seizoen
Twente, FC